Spurlos verschwunden steht für:

 Spurlos verschwunden (Roman) von Lew Romanowitsch Scheinin (1964)
 Spurlos verschwunden (1988), niederländischer Spielfilm von George Sluizer (1988)
 Polizeiruf 110: Spurlos verschwunden, deutscher Fernsehfilm von Ulrich Stark (1998)
 Disappearance – Spurlos verschwunden, US-amerikanischer Horrorfilm (2002)
 Without a Trace – Spurlos verschwunden, US-amerikanische Fernsehserie (2002 bis 2009)